El Príncipe Augusto Guillermo de Prusia (Potsdam, 29 de enero de 1887 - Stuttgart, 25 de marzo de 1949), apodado familiarmente Auwi, fue el cuarto hijo del Káiser Guillermo II y de su primera esposa, la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Juventud
Cuando nació Augusto Guillermo, su abuelo aún era príncipe regente de Prusia. Pasó su juventud con sus hermanos en el Palacio Nuevo, en Potsdam, y la enseñanza primaria en Prinzenhaus en Plön. Más tarde estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Estrasburgo. En 1907 obtuvo su doctorado en ciencias políticas, y como un autor indicó, lo obtuvo de un "modo excesivamente dudoso".

El príncipe Augusto Guillermo se casó con su prima la Princesa Alejandra Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (21 de abril de 1887 Alemania - 15 de abril de 1957 Francia) el 22 de octubre de 1908 en el Berliner Stadtschloss. La pareja había planeado establecer su residencia en el Palacio Schönhausen en Berlín, pero cambiaron de opinión cuando el Kaiser decidió dejar a su hijo Augusto Guillermo en la Villa Liegnitz en el parque de Sanssouci. El 26 de diciembre de 1912 nacería su único hijo, el príncipe Alejandro Fernando de Prusia, que falleció el 12 de junio de 1985. Su residencia en Potsdam se convirtió en un lugar de encuentro de artistas y estudiosos de distintos ámbitos.

Durante la Primera Guerra Mundial, Augusto Guillermo fue nombrado administrador de distrito (Landrat) en el distrito de Ruppin; en este momento su vivienda y despacho la instaló en Schloss Rheinsberg. Su asistente personal, Hans Georg von Mackensen, del cual fue amigo íntimo desde su juventud, jugó un papel muy importante en su vida. Estas "pronunciadas tendencias homofílicas" contribuyeron al fracaso de su matrimonio con la princesa Alejandra Victoria. En su momento, y debido a la oposición del Kaiser, no emprendieron un proceso formal de divorcio.

República de Weimar

Después del fin de la guerra, la pareja se separó y divorció formalmente en marzo de 1920. A Augusto Guillermo le fue concedida la custodia del hijo en común. Después del divorcio y la boda de su amigo Hans Georg von Mackensen con Winifred von Neurath, hija de Konstantin von Neurath, Augusto Guillermo vivió recluido en su villa de Potsdam. Comenzó a tomar clases de pintura con el profesor Arthur Kampf, y la venta de los cuadros aseguró una fuente adicional de ingresos.

El príncipe se unió al grupo nacionalista de veteranos llamado "Stahlhelm". En los siguientes años fue incrementando poco a poco sus contactos con los nacionalsocialistas. Finalmente, y a pesar de la oposición de su familia y en contra de los deseos de su padre, se unió el 1 de abril de 1930 al "peligroso y revolucionario" NSDAP, después de lo cual recibió el número de afiliado número 24, por razones simbólicas. En noviembre de 1931 aceptó el cargo de Standartenführer. Debido a sus simpatías por los nacionalsocialistas, y a su adoración a Adolf Hitler, Augusto Guillermo fue a menudo objeto de mofa por parte de la prensa de izquierdas ("Braunhemdchen Auwi", i.e. "Auwi la pequeña camisa marrón), los políticos ("Hanswurst" i.e. "Hans la salchicha marrón" por André François-Poncet), y por los mismos nacionalsocialistas (Goebbels también le faltaba).

Como un representante de la antigua dinastía real prusiana y de la dinastía imperial alemana, Augusto Guillermo fue deliberadamente utilizado por los nazis para ganar votos en los distintos procesos electorales. A través de sus apariciones en los mítines del Partido Nacional Socialista, se dirigió hacia sectores de población que veían al partido Nazi de un modo distante, y trataba de convencerlos de que "Hitler no era una amenaza, sino un benefactor del pueblo alemán y del imperio".

Nacionalsocialismo
En 1933 Augusto Guillermo obtuvo un escaño por el estado de Prusia y se convirtió en miembro del Reichstag alemán. Sin embargo, desde el establecimiento de la dictadura, los nazis fueron necesitando cada vez menos al antiguo príncipe, el cual tenía la secreta esperanza de que algún día Hitler le alzase a él o su hijo al trono vacante del Kaiser. Así, en primavera de 1934 se le denegó el acceso directo a Hitler y en el siguiente verano, a raíz del asunto de Röhm, se encontró en el más absoluto abandono político. El 30 de junio de 1939 fue nombrado Obergruppenführer, segundo puesto en el Sturmabteilung (tropas de asalto), pero después de realizar en privado un comentario despectivo sobre Joseph Goebbels, fue denunciado en 1942. Después de este suceso, se le desplazó totalmente a una segunda fila y le fue terminantemente prohibido participar en cualquier tipo de discurso público.

A comienzos de febrero de 1945, en compañía de la antigua princesa regente Cecilia de Mecklemburgo-Schwerin, marcharon ante la proximidad del Ejército Rojo desde Potsdam a Kronberg para refugiarse con su tía por parte paterna, la princesa Margarita de Prusia.

Después de la Segunda Guerra Mundial

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, Augusto Guillermo fue arrestado por soldados de los Estados Unidos y puesto en prisión en las dependencias de la Flak-Kaserne Ludwigsburg. "En el proceso contra los Nazis (Spruchkammerverfahren) de 1948, a la pregunta de si como mínimo repudiaba el Nacionalsocialismo, él preguntó incomprensiblemente: '¿Tengo que mendigar su perdón?'" A raíz de esto fue "incriminado" por la corte y fue sentenciado a dos años y medio de trabajos forzados. Debido a su confinamiento desde 1945 en un campo de internamiento, le fue conmutada la sentencia.

Immediatamente después de su liberación, se fueron instruyendo nuevos procesos contra él. Hubo una orden de arresto contra él por parte de la corte de Potsdam. Nunca fue arrestado, y poco después contrajo una grave enfermedad y falleció en un hospital de Stuttgart a la edad de 63 años. Fue enterrado en el cementerio de Langenburg con los príncipes de Hohenlohe-Langenburg.

Descendencia

 Príncipe Alejandro Fernando de Prusia (Alejandro Fernando Albrecht Achilles Wilhelm Joseph Viktor Carl Feodor de Prusia) (26 de diciembre de 1912 - 12 de junio de 1985). Se casó y tuvo un hijo.

Ancestros

Referencias 
 Lothar Machtan: Der Kaisersohn bei Hitler. Hoffmann und Campe, Hamburg 2006.
 Fritz Carl Roegels: August Wilhelm von Preussen, SA-Mann und Hohenzollernprinz. Stollberg, Berlín 1933.
 Erich Stockhorst: 5000 Köpfe. Wer war was im Dritten Reich. Arndt, Kiel 2000, ISBN 3-88741-116-1.

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Caballeros de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden de Orange-Nassau
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam